
Die 38. UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1987 in Mladá Boleslav in der Tschechoslowakei ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Amateure

Junioren

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1987
Radsportveranstaltung 1987
Radsportwettbewerb in der Tschechoslowakei
Sport (Mladá Boleslav)